Il singolare  del Qatar ExxonMobil Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il campione uscente era Jo-Wilfried Tsonga, ma ha rinunciato a difendere il titolo in quanto impegnato nella Hopman Cup.

Richard Gasquet ha sconfitto in finale Nikolaj Davydenko per 3-6, 7-64, 6-3.

Teste di serie 

 David Ferrer (semifinale)
 Richard Gasquet (campione)
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
 Michail Južnyj (secondo turno)

  Jérémy Chardy (primo turno)
  Viktor Troicki (secondo turno)
  Feliciano López (primo turno)
  Pablo Andújar (primo turno)

Qualificati 

  Tobias Kamke (secondo turno)
  Dustin Brown (primo turno)

  Jan Hernych (primo turno)
  Daniel Brands (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 2013
ATP World Tour 2013